Utslagsspelet i världsmästerskapet i fotboll 2018 inleddes den 30 juni och var det andra och sista steget i VM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp (16 totalt) kvalificerade sig till åttondelsfinalerna. Utslagsspelet avslutades med finalen som spelades den 15 juli.

Om en match var oavgjord efter full tid spelades förlängning med två halvlekar om 15 minuter vardera utan någon paus. Om resultatet fortfarande var lika efter förlängningen avgjordes matcherna genom straffsparkar.

Kvalificerade lag

Spelträd

Åttondelsfinaler

Frankrike mot Argentina 

{{Resultat med trupp|id=FRA-ARG
|nr       = 50
|bild     = FRA-ARG 2018-06-30.svg
|datum    = 30 juni 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Antoine Griezmann Benjamin Pavard Kylian Mbappé 
|mål2     =  Ángel Di María Gabriel Mercado Sergio Agüero
|arena    = Kazan Arena
|spelplats= Kazan
|publik   = 42873
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Kylian Mbappé
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Uruguay mot Portugal 

{{Resultat med trupp|id=URU-POR
|nr       = 49
|bild     = URU-POR 2018-06-30.svg
|datum    = 30 juni 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Edinson Cavani 
|mål2     =  Pepe
|arena    = Olympiastadion Fisjt
|spelplats= Sotji
|publik   = 44287
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Edinson Cavani
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Spanien mot Ryssland 

{{Resultat med trupp|id=ESP-RUS
|nr       = 51
|bild     = ESP-RUS 2018-07-01.svg
|datum    = 1 juli 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 1 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Sergej Ignasjevitj   
|mål2     =  Artjom Dzjuba
|straffresultat= 3 – 4Spanien sköt första straffen
|straffar1= Andrés Iniesta Gerard Piqué Koke Sergio Ramos Iago Aspas 
|straffar2=  Fjodor Smolov Sergej Ignasjevitj  Aleksandr Golovin Denis Tjerysjev 
|arena    = Luzjnikistadion
|spelplats= Moskva
|publik   = 78011
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Igor Akinfejev
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kroatien mot Danmark 

{{Resultat med trupp|id=CRO-DEN
|nr       = 52
|bild     = CRO-DEN 2018-07-01.svg
|datum    = 1 juli 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 1 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Mario Mandžukić 
|mål2     =  Mathias Jørgensen
|straffresultat= 3 – 2Danmark sköt första straffen
|straffar1= Milan Badelj Andrej Kramarić Luka Modrić Josip Pivarić Ivan Rakitić 
|straffar2=  Christian Eriksen Simon Kjær  Michael Krohn-Dehli Lasse Schöne Nicolai Jørgensen 
|arena    = Nizjnij Novgorod-stadion
|spelplats= Nizjnij Novgorod
|publik   = 40851
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Kasper Schmeichel
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Mexiko 

{{Resultat med trupp|id=BRA-MEX
|nr       = 53
|bild     = BRA-MEX 2018-07-02.svg
|datum    = 2 juli 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Neymar Roberto Firmino 
|mål2     = 
|arena    = Samara Arena
|spelplats= Samara
|publik   = 41970
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Neymar
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Belgien mot Japan 

{{Resultat med trupp|id=BEL-JPN
|nr       = 54
|bild     = BEL-JPN 2018-07-02.svg
|datum    = 2 juli 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Jan Vertonghen Marouane Fellaini Nacer Chadli 
|mål2     =  Genki Haraguchi Takashi Inui
|arena    = Rostov Arena
|spelplats= Rostov-na-Donu
|publik   = 41466
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Eden Hazard
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Schweiz 

{{Resultat med trupp|id=SWE-SUI
|nr       = 55
|bild     = SWE-SUI 2018-07-03.svg
|datum    = 3 juli 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Emil Forsberg 
|mål2     = 
|arena    = Sankt Petersburg Stadion
|spelplats= Sankt Petersburg
|publik   = 64042
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Emil Forsberg
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Colombia mot England 

{{Resultat med trupp|id=COL-ENG
|nr       = 56
|bild     = COL-ENG 2018-07-03.svg
|datum    = 3 juli 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 1 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Yerry Mina   
|mål2     =  Harry Kane 
|straffresultat= 3 – 4Colombia sköt första straffen''
|straffar1= Radamel Falcao Juan Cuadrado Luis Muriel Mateus Uribe Carlos Bacca 
|straffar2=  Harry Kane Marcus Rashford  Jordan Henderson Kieran Trippier Eric Dier
|arena    = Spartak Stadion
|spelplats= Moskva
|publik   = 44190
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Harry Kane
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kvartsfinaler

Uruguay mot Frankrike 

{{Resultat med trupp|id=URU-FRA
|nr       = 57
|bild     = URU-FRA 2018-07-06.svg
|datum    = 6 juli 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Raphaël Varane Antoine Griezmann
|arena    = Nizjnij Novgorod-stadion
|spelplats= Nizjnij Novgorod
|publik   = 43319
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Antoine Griezmann
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Belgien 

{{Resultat med trupp|id=BRA-BEL
|nr       = 58
|bild     = BRA-BEL 2018-07-06.svg
|datum    = 6 juli 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Renato Augusto 
|mål2     =  Fernandinho Kevin De Bruyne
|arena    = Kazan Arena
|spelplats= Kazan
|publik   = 42873
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Kevin De Bruyne
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot England 

{{Resultat med trupp|id=SWE-ENG
|nr       = 60
|bild     = SWE-ENG 2018-07-07.svg
|datum    = 7 juli 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Harry Maguire Dele Alli
|arena    = Samara Arena
|spelplats= Samara
|publik   = 39991
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Jordan Pickford
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ryssland mot Kroatien 

{{Resultat med trupp|id=RUS-CRO
|nr       = 59
|bild     = RUS-CRO 2018-07-07.svg
|datum    = 7 juli 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 1 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Denis Tjerysjev Mário Fernandes 
|mål2     =  Andrej Kramarić Domagoj Vida
|straffresultat= 3 – 4Ryssland sköt första straffen
|straffar1= Fjodor Smolov Alan Dzagojev Mário Fernandes Sergej Ignasjevitj Daler Kuzjajev 
|straffar2=  Marcelo Brozović Mateo Kovačić  Luka Modrić Domagoj Vida Ivan Rakitić  
|arena    = Olympiastadion Fisjt
|spelplats= Sotji
|publik   = 44287
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Luka Modrić
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Semifinaler

Frankrike mot Belgien 

{{Resultat med trupp|id=FRA-BEL
|nr       = 61
|bild     = FRA-BEL 2018-07-10.svg
|datum    = 10 juli 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Samuel Umtiti 
|mål2     = 
|arena    = Sankt Petersburg Stadion
|spelplats= Sankt Petersburg
|publik   = 64286
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Samuel Umtiti
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kroatien mot England 

{{Resultat med trupp|id=CRO-ENG
|nr       = 62
|bild     = CRO-ENG 2018-07-11.svg
|datum    = 11 juli 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Ivan Perišić Mario Mandžukić 
|mål2     =  Kieran Trippier
|arena    = Luzjnikistadion
|spelplats= Moskva
|publik   = 78011
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Ivan Perišić
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Bronsmatch 

{{Resultat med trupp|id=BEL-ENG
|nr       = 63
|bild     = BEL-ENG 2018-07-14.svg
|datum    = 
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Thomas Meunier Eden Hazard 
|arena    = Sankt Petersburg Stadion
|spelplats= Sankt Petersburg
|publik   = 64406
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Eden Hazard
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Final

Källor 

Utslagsspel
Sportevenemang i Moskva
Sportevenemang i Sotji
Sportevenemang i Sankt Petersburg
Moskva under 2000-talet
Sankt Petersburg under 2000-talet